Джон Лесли (): Лесли, Джон, 6-й граф Роутс (? — 1641) — шотландский политический деятель, один из инициаторов ковенантского движения.
 Лесли, Джон (1766—1832) — английский физик.
 Лесли, Джон (род. 1940) — канадский философ.
 Лесли, Джон (1945—2010) — американский порноактёр, режиссёр и сценарист.

См. также 
 Джон, Лесли — легкоатлет